Isis kan syfta på:

 Isis – en gudinna i egyptisk mytologi
 Isis (djur) – ett släkte av koralldjur
 Isis (musikgrupp) – en metalgrupp från USA
 Isis (opera) – en opera av Jean-Baptiste Lully
 42 Isis – en asteroid
 Morris Isis – en bilmodell
 IS-IS – ett routingprotokoll
 River Isis –  traditionell benämning på den engelska floden Themsen i Oxford-området
 ISIS – en tidigare förkortning på en sunniislamistisk terrororganisation, främst aktiv i Irak och Syrien, se Islamiska staten
 ISIS – förkortning för International Secret Intelligence Service, fiktiv spionorganisation i TV-serien Archer, se Archer (TV-serie)